Belgerkopf ist der Name zweier Berge der Söhre im Landkreis Kassel, Hessen:

 Großer Belgerkopf (499,9 m)
 Kleiner Belgerkopf (ca. 490 m)